Die Adler steht für:

 Adler Mannheim, deutsche Eishockeymannschaft
 den Spitznamen der Malischen Fußballnationalmannschaft
 Die Adler (Hörspiel), Hörspiel
 Die Adler Roms, Comicserie
 Die Adler und die Raben, Märchen